Zagreb - naselje u Hrvatskoj
 Grad Zagreb - Hrvatska županija
 KK Zagreb - košarkaški klub iz Zagreba
 NK Zagreb - nogometni klub iz Zagreba
 RK Zagreb CO - rukometni klub iz Zagreba
 Razarač Zagreb - razarač ratne mornarice Kraljevine Jugoslavije
 187700 Zagreb - asteroid glavnog pojasa
 Mali Zagreb, zaselak sela Čovići.

Izvori